Arthur Austin (1873–1962) – gujański krykiecista
 Arthur E. Austin (1891–1976) – amerykański polityk, kongresmen stanowy z Wisconsin
 Arthur Everett Austin Jr. (1900–1957) – amerykański archeolog, dyrektor Wadsworth Atheneum
 Arthur Austin (1902–1962) – amerykański piłkarz wodny, olimpijczyk